Сюрень — топонимы:

 см. Сюйрень
 Сюрень — хутор в Башкортостане
 Сюрень — прежнее название железнодорожной станции Сирень в Крыму